Csehország
 Všestary, település a Hradec Králové-i járásban
 Všestary, település a Kelet-prágai járásban